Yeniceköy kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pétra tou Digení (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Yenice (ort i Turkiet, Bursa, lat 40,09, long 29,42), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar